

Patronyme 

 Rémy Rebeyrotte (1966-), homme politique français ;
 William Rebeyrotte (1971-), joueur français de rugby à XV.

Homonymie de patronyme